Orué oder Orúe ist der Familienname folgender Personen:

 Ángel Orué (* 1989), paraguayischer Fußballspieler
 Derlis Orué (* 1990), paraguayischer Fußballspieler
 José María Orúe (1931–2007), spanischer Fußballspieler
 Michael Orué (* 1985), peruanischer Fußballschiedsrichter